Sint Annahofje (Haarlem), een voormalig hofje in Haarlem
 Sint Annahofje (Leiden), hofje in Leiden